Obey har flere betydninger:
 André Obey, fransk dramatiker fra det 20. århundrede
 David Obey, amerikansk Kongresmedlem fra Wisconsin
 Obey (Brainbombs-album), et album udgivet i 1995 af det svenske band Brainbombs
 Obey (Axis of Advance-album), et album udgivet i 2004 af det canadiske black/death-band Axis of Advance
 OBEY, en street art-propagandakampagne
 Obay, en fiktiv type piller brugt i en reklamekampagne for Colleges Ontario